Ducat d'Escalona, títol nobiliari espanyol creat per Enric IV el 1472 a favor de Juan Pacheco, marquès de Villena
 Toponímia:
 Escalona del Alberche o Escalona, municipi de la província de Toledo, Espanya
 Paredes de Escalona, municipi de la província de Toledo
 El Casar de Escalona, municipi de la província de Toledo 
 Escalona (Osca), nucli de població al municipi de Puértolas, província d'Osca
 Escalona del Prado, municipi de la província de Segòvia
 Embassament d'Escalona, embassament del riu Escalona
 Riu Escalona, riu de les comarques centrals del País Valencià, afluent del Xúquer